Эльяшов — еврейская фамилия.

 Эльяшов, Михаил Евгеньевич (Эльяшев, 1900—1941) — латвийский юрист и общественный деятель.
 Эльяшов, Моисей Захарович (Эльяшев, 1869—1919) — русский шахматист, брат И. З. Эльяшова.

Также 
 Эльяшев
 Эльяшив